Râul Beta se poate referi la:

 Râul Beta, Mureș
 Râul Beta, Olt

Vezi și 
 Beta (dezambiguizare)

Toponime românești